Воронинцы — название населённых пунктов.

Украина 
 Воронинцы — село в Оржицком районе Полтавской области.
 Воронинцы — село в Чернобаевском районе Черкасской области.